Malá Fatra může být:

 Malá Fatra – pohoří v Žilinském kraji a v Trenčínském kraji na Slovensku
 Krivánská Malá Fatra – část pohoří Malá Fatra
 Lúčanská Malá Fatra – část pohoří Malá Fatra
 Malá Fatra (hora) – hora (567 m n. m.), pohoří Malá Fatra v Žilinském kraji na Slovensku
 Národní park Malá Fatra – národní park v Žilinském kraji na Slovensku

Související články 
 Fatra